A Equipe Zambiana de Copa Davis representa Zâmbia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Zambia Lawn Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Zambiana)

Zambia